Most je dopravní stavba, která převádí pěší, silniční nebo železniční cestu případně vodní tok, přes překážku, kterou může být například vodní plocha (řeka, potok, moře, jezero), terénní nerovnost (údolí, rokle, strž) nebo jiná komunikace. V současnosti se za most považuje překlenutí překážky delší než 2,0 m. Kratší je považováno za propustek.

Historie 

Prvními mosty byly kmeny stromů spadlých přes vodní toky či jiné překážky. Později toho člověk využil pro výstavbu vlastního přemostění z kmenů poražených stromů. A zlepšování technologií obrábění dřeva umožnilo člověku stavět již soudobé mostní konstrukce. Po dřevěných kládách a opracovaných trámech položených přes překážku, byly stavěny mosty delší, které využívaly kamenné pilíře. V některých oblastech byly dostupnějším materiálem liány, ze kterých se stavěly tzv. visuté mosty, např. Incká říše.

V římské říši znali klenbu, která je jedním ze základních stavebních prvků nejenom kamenných mostů. V blízkosti velkých měst se stavěly akvadukty (některé z těchto staveb stojí dodnes). Po pádu říše stavitelé v nástupnických státech snažili navázat na římské znalosti. Románské mosty přímo vycházely z římských vzorů. Problém byl v úpadku předávání systematických znalostí (srovnej: pád Západořímské říše r. 476 a první univerzita v Boloni r. 1088). Nástup gotiky a rozvoj mocných království konstrukci mostu zdokonalil. Mosty se stavěly s většími oblouky (z této doby pochází nejstarší mosty v ČR). S nástupem renesance a s růstem vzdělanosti došlo k dalšímu vývoji. Pont Neuf v Paříži byl postaven v 16. století bez tradičního zastřešení a byl osazen i chodníky.

Velké změny ve stavbě mostů přinesla industrializace. Rozvoj železnice zvýšil poptávku po těchto stavbách, které musely být levnější a odolnější. Nejprve se stavěly ještě mosty dřevěné a viadukty z kamene a cihel. Postupně byla stále více využívána litina. První most z litiny nazývaný Iron Bridge, byl postaven roku 1779 přes řeku Severn v Anglii. Jakmile se zdokonalila výroba oceli, začaly se stavět mosty ocelové. Velká poptávka po železničních mostech vedla k tovární výrobě ze standardizovaných dílů (typicky prvky příhradových nosníků).

V 19. století a 20. století dosáhla ocel takové pevnosti, že mohly být budovány mosty řetězové a lanové o velkých rozpětích.

Ve 20. století byl pro konstrukci mostů a viaduktů rozhodující beton, železobeton a předpjatý beton.

Ve 21. století byl také poprvé použitý 3D tisk pro výrobu mostů

Typy mostů

Podle druhu mostního objektu 
Mezi mostní objekty řadíme:
 mosty
 propustky (kolmá světlost mostního otvoru 0,4–2,0 m)
 lávka – most sloužící chodcům či cyklistům

Podle konstrukce 
Prvními mosty byly nejspíše vhodně položené kmeny dostatečné tloušťky – most tohoto druhu je označován jako trám. Prostě uložený trám je namáhán současně tlakem (při horním povrchu) a tahem (při spodním povrchu) – neboli ohybem. Střední část průřezu trámu je namáhána méně, proto se zde může ušetřit materiál. (Příkladem je válcovaný nebo svařovaný nosník tvaru I nebo nerovnoměrné rozdělení výztuže v železobetonu). Trám se často kombinuje s ostatními konstrukcemi mostů, aby se zvýšila tuhost konstrukce. Příkladem může být komorový nosník.

Z přírodních materiálů lze na vhodných místech postavit i visutý most, který však vyžaduje dostatečné zakotvení na obou koncích. Lano mostu je namáháno výhradně tahem.

Třetí ze základních mostních konstrukcí je klenba (oblouk). V optimálním případě je klenba namáhána pouze tlakem, v praxi ovšem při nerovnoměrném zatížení nutně dojde i k namáhání tahem. Smělost (plochost) klenby se měří velikostí vodorovné síly (druhá mocnina rozpětí dělená vzepětím klenby, v metrech).

Mosty rozlišujeme podle konstrukce na:
 konzolový most
 visutý most
 obloukový most
 zavěšený most
 extradosed
 trámový most
 vzpěradlový most
 vzpínadlový most
 věšadlový most
 deskový most
 integrovaný most

Podle použitého materiálu 
 dřevěné (trám, věšadlo, vzpěradlo, oblouk)
 kamenné (klenba)
 obecně kovové – dříve litinové, nyní netradičně hliníkové
 ocelové (trám – příhradový nebo plnostěnný nosník, oblouk, visutý či zavěšený most)
 ocelobetonové – na ocelové trámové nosníky se vybetonuje mostovka
 betonové
 z prostého betonu (klenba)
 ze železobetonu (klenba, trám)
 z předpjatého betonu (trám)
 plast (kompozitní materiál)

Podle účelu 
 drážní mosty
 železniční
 tramvajový most
 most metra a mosty ostatních drah
 mosty pozemních komunikací
 silniční
 dálniční
 mosty ostatních pozemních komunikací
 vodohospodářské mosty
 akvadukty
 přechody pro zvěř (nazývané např. ekodukty)
 průmyslové mosty (dopravníky nebo inženýrské sítě např. potrubní a kabelové lávky apod.)

Podle překračované překážky 
 mosty přes komunikaci (pozemní komunikaci či dráhu)
 mosty přes vodní plochu či vodní tok, inundační mosty
 mosty přes zastavěné území
 mosty přes terénní překážku

Podle stavu 
 nepohyblivý most
 pohyblivý most
 plovoucí most
 trvalý most
 zatímní / dočasný most – mostní provizorium

Podle úhlu křížení překážky 
 kolmý most
 šikmý most

Podle výšky 
Mosty lze rozdělit podle výšky mostovky na:
 vysokovodní most – umožňuje provádět vodní dopravu pod mostem
 nízkovodní most – neumožňuje provádět vodní dopravu pod mostem

Části mostu 
 spodní stavba – mostní opěra, mostní křídla, mostní pilíř, rozražeč vody, ledolam
 nosná konstrukce – hlavní nosná konstrukce – oblouk, nosníky (příčníky, podélníky), závěsy, mostovka, mostní ložisko, mostní závěr
 mostní svršek
 vybavení – zábradlí, svodidla, osvětlení, odvodnění, ledolam
 předpolí resp. předmostí

Pohyblivé mosty 

V minulosti měly pohyblivé mosty (zejména padací) převážně obranný účel (přerušení cesty útočníkům). V současné době se pohyblivý most staví většinou tehdy, jestliže překonává vodní tok sloužící jako vodní cesta a nebylo by možné nebo efektivní jej stavět tak vysoký, aby s lodní dopravou nekolidoval.
 sklopný most se buď celý nebo po polovinách sklopí do téměř svislé polohy podle vodorovného čepu na opěře nebo pilíři. Známým mostem tohoto typu je Tower Bridge v Londýně. Sklápěcí mosty jsou také typické pro Nizozemsko. Sklápěcí mosty se ale vyskytují v i mnoha dalších, zejména přístavních, městech (např. mosty v Hamburku, Amsterodamu,Petrohradu, a dalších).
 příklad: sklápěcí železniční Skansenský most v Norsku ve městě Trondheim
 otočný most má na jedné straně svislý otočný čep, podle kterého se most natočí po směru řeky nebo je most vyvážený a otáčí se na středovém pilíři.
 příklad: otočný železniční most v Nizozemsku na okraji města Meppel
 zásuvný most: část mostovky nad trasou plavidel se zasune pod části mostovky u kraje vodního toku.
 zvedací (výtahový) most: příslušný díl mostovky se zvedne svislým pohybem
 ponorný most: mostovka klesne svislým pohybem pod hladinu pod plavební profil
 skládací most: mostovka se složí směrem k jednomu z předmostí
 svinovací most: mostovka se sroluje směrem k jednomu z předmostí
 naklápěcí most (lávka): v základním stavu má mostovka tvar stranového oblouku; před průjezdem lodí se sklopí tak, že oblouk se zvedne nahoru

Zvláštními typy mobilních mostů jsou:
 pontonový most: je tvořen plováky (pontony) nebo na nich položen; má uplatnění například při havarijních situacích (poškození stálého mostu), pro operativní vojenské účely atd.
 mostní dopravník neboli gondolový most funguje na podobném principu jako lanovka

Nejdelší mosty světa 

Nejdelší most na moři se nachází v Číně a je dlouhý 36 kilometrů. Spojuje přístavy Šanghaj a Ning-po. Čínský most je jen o 2,4 kilometru kratší než vůbec nejdelší most na světě, který se nachází nad jezerem Pontchartrain v americkém státě Louisiana, ten měří 38,422 kilometru.

Známé mosty

V České republice 
 Barrandovský most
 Branický most (tzv. most Inteligence) v Praze
 Dálniční most Vysočina ve Velkém Meziříčí
 Duhový most v Bechyni
 Hranické viadukty
 Karlův most
 Kamenný most v Písku
 Mariánský most v Ústí nad Labem
 Most v Roudnici nad Labem
 Negrelliho viadukt
 Nuselský most
 Stádlecký řetězový most
 Staroměstský most v Děčíně
 Žďákovský most

Ve světě 

 Avignonský most
 Brooklynský most v New Yorku
 Fehmarnsundský most v Německu
 Forth Bridge ve Skotsku
 Golden Gate Bridge v San Francisku
 Galatský most
 Iron Bridge v Anglii (nejstarší železný most)
 Most Akaši-Kaikjó
 Most přes Velký Belt
 Most Slovenského národného povstania v Bratislavě
 Pelješacký most v Chorvatsku
 Pont Neuf v Paříži
 Ponte di Rialto v Benátkách
 Stari most v Mostaru, Bosna a Hercegovina
 Svinesundský most
 Tower Bridge v Londýně
 Viadukt Millau

Odkazy

Reference

Literatura 
 ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění.
 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
 ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou.

Související články 
 Evidence mostů
 Seznamy mostů

Externí odkazy 
 
 
 
 Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (nakladatelství Libri)

 
Dopravní stavby
Pozemní komunikace
Zahradní stavby